

Toponymie
 Tończa est un village polonais de la gmina de Jabłonna Lacka dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Tończa est un village polonais de la gmina de Liw dans le powiat de Węgrów et dans la voïvodie de Mazovie.